Доманово — название географических объектов:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Доманово — агрогородок в Ивацевичском районе Брестской области.
 Доманово — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Доманово — деревня в Молодененском районе Минской области.
 Доманово — деревня в Вишнёвском сельсовете Бобруйского района Могилёвской области.
 Доманово — посёлок в Вишнёвском сельсовете Бобруйского района Могилёвской области.

Россия 
 Доманово — деревня в Дятьковском районе Брянской области.
 Доманово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Доманово — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Доманово — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Доманово — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Доманово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Доманово — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Доманово — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Доманово — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.

Украина 
 Доманово — село в Ратновском районе Волынской области.

Другое 
 Доманово — станция в агрогородке Доманово.
 Доманово — полигон там же.